Ryan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bruce Douglas Ryan
 Elling Ryan